Jules Girard peut désigner :

Noël-Jules Girard (1816-1886), sculpteur français ;
Jules Girard (1825-1902), helléniste français, fils du graveur Alexis-François Girard ;
Jules Girard (1839-1921), géographe français ;
Jules Girard (1847-1919), chirurgien français ;
Jules Girard (1871-1927), journaliste et militant antisémite français.